Il singolare del torneo di tennis Open Krys de Mont-de-Marsan 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Timea Bacsinszky che ha battuto in finale Teliana Pereira 6-2, 3-6, 6-2.

Teste di serie

 Mihaela Buzărnescu (quarti di finale)
 Elica Kostova (primo turno)
 Teliana Pereira (finale)
 María Irigoyen (primo turno)

 Iryna Bremond (primo turno)
 Naomi Broady (primo turno)
 Assente
 Stephanie Vogt (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Krys de Mont-de-Marsan 2012